Рудни́чный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Рудничный — село в подчинении городской администрации Текели Алматинской области.

Россия 
 Рудничный — посёлок городского типа в Анжеро-Судженском городском округе Кемеровской области — Кузбасса.
 Рудничный — посёлок городского типа в Верхнекамском районе Кировской области.
 Рудничный — бывший посёлок городского типа Кизеловского муниципального района Пермского края, в 2013 году включён в состав города Кизела.
 Рудничный — посёлок в городском округе Краснотурьинск Свердловской области.

См. также 
 Рудничный район
 Рудничное
 Рудный (значения)
 Рудник
 Рудничный газ